Хила:
 Хила — река в Забайкалье, приток Аги.
 Хила — река в США, приток реки Колорадо.
 Хила () — округ в штате Аризона, США.
 Хила — прежнее название посёлка Ага в Забайкальском крае.
 Хила, Марио (род. 2000) — испанский футболист.